

Música 
De Bem com a Vida (álbum de Melissa)
De Bem com a Vida (álbum de Rionegro & Solimões)
De Bem com a Vida (canção) – de Rayssa & Ravel

Desambiguações de música